«Капабланка» — советско-кубинский художественный фильм режиссёра Мануэля Эрреры о жизни выдающегося шахматиста, третьего чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки. Вышел в 1986 году, премьера в Москве состоялась в октябре 1987 года.

Сюжет 
В жизни третьего чемпиона мира по шахматам кубинца Хосе Рауля Капабланки особое место занимала Россия. Сюда он приезжал много раз и даже подолгу жил, играл в крупных шахматных турнирах, выступал с лекциями, сеансами, пропагандировал шахматное искусство, много общался с людьми, и не только из шахматного мира. Теме «Капабланка и Россия» как раз и посвящён этот фильм.

1925 год. В Москву на международный шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, сотрудник Министерства иностранных дел Хосе Рауль Капабланка. Его поездка в условиях реакционной диктатуры Мачадо ставит под сомнение его дальнейшее пребывание на этом посту. В фильме показаны драматические поединки Капабланки с Эм. Ласкером, Тартаковером, Боголюбовым; трагическая любовь к балерине Большого театра Сашеньке Можаевой и сеанс одновременной игры, в котором он проиграл совсем ещё юному Мише Ботвиннику.

В ролях

Ссылки 
 Фильм «Капабланка» на сайте RusKino.Ru

Фильмы СССР 1986 года
Фильмы Кубы
Фильмы о шахматах
Фильмы-биографии СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о спорте СССР